Zooamataes un clado propuesto de mamíferos que incluye a Ferae (carnívoros y pangolines) y Perissodactyla (tapires, rinocerontes y caballos). Junto con Cetartiodactyla (cerdos, ciervos, antílopes, camellos, vacas, delfines y ballenas) y Chiroptera (murciélagos) forma Scrotifera, y es parte de Laurasiatheria. El nombre está construido de Griego y latín para significar "
hermanos animales", una referencia a la inclusión de carnívoros y perisodáctilos.
Una propuesta en conflicto une a los perisodáctilos y los artiodáctilos en un clado llamado Eungulata. 

Los estudios moleculares posteriores generalmente no han podido respaldar la propuesta. En particular, dos estudios filogéneticos recientes que analizan teorías alternativas para las relaciones entre mamíferos concluyeron que Zooamata y Pegasoferae no son grupos monofiléticos. La propuesta competitiva que une a Perissodactyla y Cetartiodactyla en un clado llamado Eungulata, como hermana de Ferae (Ferungulata), dentro Scrotifera recibió un fuerte apoyo.

Cladograma 

Otra filogenia controvertida obtuvo lo siguiente:

Referencias 

Laurasiatheria
Grupos taxonómicos obsoletos